Mestre de cerimônias
 Midnight Commander — um gerenciador de arquivos.
 1100 — ano da Era Comum na numeração romana
 Mariah Carey
 MasterCard — um cartão de crédito
 Mónaco — no código ISO 3166-1
 Motociclismo
 Miley Cyrus
 Membro do Congresso dos Estados Unidos
 McDonalds
 Mc ou Mac — patronímico gaélico, significa "filho de" (por exemplo, McIntosh)

Desambiguação